Оралхан Ергалиулы Омиртаев (; 16 июля 1998, Тамдынский район, Навоийская область, Узбекистан) — казахстанский футболист, нападающий казахстанского клуба «Атырау».

Клубная карьера 
Карьеру начал в 17 лет в 2015 году в составе клуба «Шахтёр» Караганда. За первые два сезона сыграл всего 12 игр без голов. Но в сезонах 2017—2018 провёл уже 37 матчей и забил 5 голов. В ноябре 2018 года продлил контракт с клубом ещё на один год.

Карьера в сборной 
С 2014 по 2017 гг. выступал за различные юношеские и молодёжные сборные Казахстана. В 2018 году 19 ноября в Тбилиси дебютировал за национальную сборную Казахстана под руководством главного тренера болгаринв Станимира Стойлова и забил гол в ворота сборной Грузии (1-2) в рамках турнира Лиги наций УЕФА. Вторично выступил за сборную Казахстана главного тренера чеха Михала Билека 21 февраля 2019 года в турецкой Анталье в товарищеском матче со сборной Молдавии (1-0), когда вышел во втором тайме и забил гол дальним ударом.

Достижения 
 «Тобол» Костанай
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2021
 «Шахтёр» Караганда
 Финалист Кубка Казахстана: 2021
 «Акжайык»
 Финалист Кубка Казахстана: 2022

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Акжайык»